

Codici 
 ubr – codice ISO 639-3 della lingua ubir

Musica 
 U.B.R. – acronimo di Uporniki Brez Razloga, sono un gruppo hardcore punk italiano attivo dai primi anni '80
 U.B.R. (Unauthorized Biography Of Rakim) – traccia dell'album Street's Disciple di Nas del 2004